«This Is What Rock n' Roll Looks Like» — песня американской поп-рок певицы Porcelain Black. Песня стала первым синглом певицы и записана при участии американского рэпера Лил Уэйна. Продюсером песни выступил RedOne. Песня является смесью танцевальной музыки и рока.

Список композиций 

 Digital release:
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (featuring Lil Wayne) — 4:21

 European CD Single:
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (Radio Edit) — 3:36
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (Instrumental) — 4:12

 This Is What Rock N Roll Looks Like Remixes Disc 1:
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (Digital Lab Remix) — 6:25
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (Alex Lamb & Bill Carling Alternative) — 5:53
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (Seduction Remix) — 6:43
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (RJs Remix) — 4:52

 This Is What Rock N Roll Looks Like Remixes Disc 2:
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (Pleasurekraft Remix) — 5:39
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (2am & Gutta Remix) — 6:21
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (2am & Asha Remix) — 4:52
 «This Is What Rock n' Roll Looks Like» (Alex Lamb & Bill Carling) — 4:11

Чарты

Награды

Примечания 

Песни 2009 года
Синглы 2011 года
Дебютные синглы
Данс-поп-песни
Электропоп-песни